CK, de ISO-landcode voor de Cookeilanden
 .ck, het internetlandcode topleveldomein van Cookeilanden
 Calvin Klein, een Amerikaans modehuis en kledingmerk
 Creatinekinase, een enzym
 Chloorcyanide, een toxisch chemisch wapen